Francja:
 Lacs – miejscowość i gmina 

Wybrzeże Kości Słoniowej:
 Lacs – dystrykt 

Zobacz też:
 Lachs
 Laks
 Lax